Ofelia kan syfta på:

 Ofelia – ett kvinnonamn som förknippas med William Shakespeares tragiska hjältinna i pjäsen Hamlet
 Ofelia (målning) – en oljemålning, som utfördes 1851–1852 av den brittiske målaren Sir John Everett Millais
 M/S Ofelia – passagerarfartyg mellan Limhamn och Dragör 1969-1996
 Ofelia (fritidsbåt) – k-märkt fritidsmotorbåt